

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hasf“ beginnt.

Hasf 



Hasfo 
 Hasford, Gustav (1947–1993), US-amerikanischer Marine, Kriegsberichterstatter und Schriftsteller
 Hasford, Joerg (1950–2021), deutscher Mediziner, Biometriker und Epidemiologe